El Holden Barina es un automóvil de turismo del segmento B del fabricante australiano Holden.

Sobre la primera y segunda generación del Barina (MB/ML y MF/MH; 1985-1988 y 1988-1994), véase Suzuki Swift (primera y segunda generación).
Sobre la tercera (SB; 1994-2001) y cuarta (XC; 2001-2005) generación del Holden Barina, véase Opel Corsa (B y C).
Sobre la quinta generación del Barina (TK; 2005-2012), véase Chevrolet Aveo.
 Sobre la sexta generación (2012-presente), véase Chevrolet Sonic

Enlaces externos 

Barina